I3, I 3 eller I-3 kan syfta på:

 I 3 – ett infanteriförband inom svenska armén 1893–1904, se Livregementet till fot
 I 3 – ett infanteriförband inom svenska armén 1904–2000, se Livregementets grenadjärer
 I 3 – en stadsdel i Örebro, se Grenadjärstaden
 I3 (fönsterhanterare) – en fönsterhanterare för LINUX
 BMW i3 – en personbil från BMW
 Intel Core i3 –  en processorfamilj